L'Auxois peut désigner :

 L'Auxois (Alesiensis pagus en latin), une région naturelle de Bourgogne et un ancien pays de France, faisant partie du duché de Bourgogne.
 L'Auxois, une rivière française, affluent direct de l'Yonne, qui coule dans le massif du Morvan, dans le département de la Nièvre (58).
L'Auxois, une race chevaline de traction originaire du duché de Bourgogne.
 L'Auxois, un gâteau parfumé à la violette, spécialité de la Commune d'Auxy (Loiret)